Михаи́л Миха́йлович Ко́сырев-Не́стеров (род. 21 ноября 1963 года) — российский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, актёр.

Биография 
Михаил Косырев-Нестеров родился в 1963 г. Москве. В 1991 г. с отличием окончил ВГИК им. С. А. Герасимова (маст. И. В. Таланкина). За время обучения получал именную стипендию им. С. М. Эйзенштейна.

Его первая студенческая работа короткометражный фильм «Видение отроку Михаилу» привлекла внимание — в Монреале фильм получил два приза «За лучший фильм» и «Лучшую фантазию», был включен Дирекцией фестиваля во «Всемирную программу студенческих фильмов», показан в Лондоне, Риминни, Берлине и множестве др. фестивалей.

Его дипломной работой стал фильм «Тропа», основанный на древних китайских и послевоенных авангардных японских стихах. Фильм демонстрировался на Кинофоруме в Суздале и в российской программе дебютов ММКФ (1995 г.), с успехом участвовал в программе МКФ в Калькутте.

Впоследствии Михаил Косырев-Нестеров выступал в основном как продюсер документальных фильмов, в частности режиссёра Алексея Вахрушева («Время таяния снов», «Птицы Наукана»), Вадима Цаликова(«Прощай, Асуан», «Отставной учитель») отмеченных наградами на российских и международных кинофестивалях. Документальные фильмы, спродюсированные Косыревым-Нестеровым, получили более 50 наград. В течение многих лет Косырев-Нестеров находился в Индии, где в качестве режиссёра снял несколько документальных фильмов («Ассам — река времени», «Сикким — сердце Гималаев» и др.), в том числе полнометражный «Намаскаар», финансируемый Правительством Индии.

В 1998—1999 продюсер программ о кино Зарубежного вещания НТВ. В 2001 году — продюсер восстановления знаменитого фантастического фильма «Через тернии к звездам. Новая версия» (реж. Ричард и Николай Викторовы). 

В 2003 г. в качестве исполнительного продюсера фильма «Старухи» (Реж. Г.Сидоров, Фонд поддержки кино). 

В 2005 г. - продюсер фильма «Чайка» (реж. Маргарита Терехова). 

В 2006 г. — один из Программных директоров фестиваля русской кинофантастики в США (возглавляемая им Студия «М»-Фильм" совместно с американской компанией «Seagull Films», киноконцерном «Мосфильм», Госфильмофондом РФ, Линкольн-центром и «American Cinematheque»). 

В 2007 г. — член жюри Продюсеров Кинофестиваля «Киношок».

В 2014 г. — Председатель жюри 14-го Пхеньянского международного кинофестиваля.

Член Гильдии кинорежиссёров России.

После значительного перерыва выступил в качестве режиссёра, продюсера и сценариста художественного фильма «Океан» (2008 г.) — первом за последнюю четверть века совместном кинопроекте России и Кубы. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Токио. Всего фильм участвовал в 25 международных кинофестивалях и неоднократно награждался.

Вторая картина «Поездка к матери» (2014 г.), снятая во Франции с участием Адель Экзаркопулос в главной роли, участвовала в 45 мировых фестивалях и удостоена 14 наград. Мировая премьера состоялась в 2014 году на 45-ом Международном кинофестивале в Гоа (Индия).

Третий фильм «Grand Cancan» (2020 г.) о закулисной жизни артистов театра оперетты стал фестивальным хитом. За 2020—2023 годы фильм участвовал в 94 мировых кинофестивалях и завоевал 77 наград. Мировая премьера состоялась в 2020 году в США в конкурсной программе Phoenix Film Festival.

Фильмография

В качестве продюсера

В качестве сценариста

В качестве режиссёра

В качестве актёра 
 2012 «Фантом». 8-серийный телефильм, режиссёр Н. Викторов. Роль — Льюис, Агент службы внутренней безопасности ЦРУ.

Примечания 

Члены Гильдии кинорежиссёров России